La temporada de 2010 fue la 62.º edición del Campeonato del Mundo de Motociclismo.

Calendario 

 * Carrera nocturna
 ** Carrera disputada en sábado
 *** Sólo corre la categoría de MotoGP
 **** Se estrenará en el Campeonato sustituyendo al GP de Hungría en Balatonring, tras no haberse construido a tiempo
 ***** Se canceló la carrera como segunda prueba mundial, debido a la erupción del volcán islandés Eyjafjallajökull

Categorías

Sistema Puntuación 
Los puntos serán repartidos de la siguiente manera a los quince mejores pilotos por carrera.

Estadísticas Pilotos 
 Pilotos marcados con el fondo azul, son debutantes de la categoría.

MotoGP 
 El 10 de octubre, al término de la carrera del GP de Malasia se establece matemáticamente que el ganador del mundial de motociclismo de 2010 en la categoría MotoGP será Jorge Lorenzo piloto de nacionalidad española

Moto2 
 El 10 de octubre se establece matemáticamente que el ganador del campeonato mundial de motociclismo de 2010 en la categoría Moto2 es Toni Elías, piloto de nacionalidad española.

125cc

Participantes

MotoGP

Moto2 

 Monogoma Dunlop.
 ** Fallecido el 5 de septiembre en el Gran Premio de San Marino

125cc 

 Monogoma Dunlop.

Referencias 

2010
Motociclismo en 2010